Buzek (forma żeńska: Buzek/Buzkowa/Buzkówna; liczba mnoga: Buzkowie) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 206 osób.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Agata Buzek (ur. 1976) – aktorka
 Brunon Buzek – inżynier, naczelny dyrektor techniczny kopalni Donnersmarck w Świętochłowicach, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1937)
 Jan Buzek (1815–1886) – nauczyciel, działacz społeczny
 Jan Buzek (1832-1890) – nauczyciel, młynarz, działacz społeczny
 Jan Buzek (1874–1940) – lekarz, działacz społeczny, polityk
 Jan Andrzej Buzek (1904-1977) – prawnik i dyplomata
 Jerzy Buzek (1874-1939) – inżynier górnictwa i hutnictwa, profesor AGH
 Jerzy Buzek (ur. 1940) – polityk, premier Polski w latach 1997-2001, od roku 2009 do 2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 Józef Buzek (1873-1936) – statystyk, ekonomista i polityk, senator II RP

Przypisy